Szuzuki Tosio (1948–), vezető producer, a Studio Ghibli japán animációsfilm-stúdió elnöke  
 Szuzuki Tosio (1955–), visszavonult Formula–1-es versenyző